Mužská dvouhra Viking International Eastbourne 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do singlové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. V roce 2020 se neuskutečnil kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titul roku 2019 byl Američan Taylor Fritz, který do turnaje nezasáhl pro zranění kolena.

Vítězem se stal druhý nasazený Australan Alex de Minaur, jenž ve finále zdolal italskou turnajovou trojku a světovou sedmadvacítku Lorenza Sonega po třísetové bitvě 4–6, 6–4 a 7–6. V probíhající sezóně si tak 22letý de Minaur připsal, po triumfu na Antalya Open, druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour a první na trávě. Bodový zisk jej posunul na nové kariérní maximum, 15. místo žebříčku.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Viking International Eastbourne 2021